Samsung SGH-E720 — трьохдіапазонний стільниковий телефон фірми Samsung Electronics.

Комплектація: телефон, зарядний пристрій, стандартна батарея, дротова стереогарнітура, інструкція

Схожі моделі 
 Samsung SGH-E620
 Samsung SGH-E760
 Samsung SGH-E530
 LG M4410
 Motorola V360

Див. також 
 Samsung Electronics

Посилання 
 Опис на сайті Samsung

E
Мобільні телефони, представлені в 2005 році